

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Złotów – miasto
 Złotów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia

Inne 
 Złotów – gmina wiejska
 Złotów – gromada
 Złotów – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Złotów I, Dekanat Złotów II, Bitwa o Złotów, Lądowisko Złotów, powiat złotowski, Sparta Złotów